Марк Ни́колс (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады , бронзовый призёр , . Четырёхкратный . . .

Играет на позиции третьего.

За победу на зимних Олимпийских играх 2006 вместе со всей командой награждён Орденом Ньюфаундленда и Лабрадора ().

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (), серебро (, )
 : золото ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005, 2021), бронза (2017).
 : золото (, , , ), серебро (, , ), бронза (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2012), серебро (2016), бронза (КК 2007, 2008, 2018).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2014, 2018), серебро (2006, 2019).
 : золото ().
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

 Команда всех звёзд () : , .
 Команда всех звёзд () : 1-я команда — , , ; 2-я команда — , , .

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 1998—99 || Брэд Гушу || Марк Николс || Neal Blackmore || Steve Parsons || ||  
|-
| 1999—00 || Брэд Гушу || Марк Николс || Джейми Кораб || Майк Адам || ||  
|-
| 2000—01 || Брэд Гушу || Марк Николс || Brent Hamilton || Майк Адам || Джейми Кораб (ЧМЮ)тренер: Джефф Томас (ЧМЮ) ||  
|-
| 2002—03 || Брэд Гушу || Марк Николс || Джейми Кораб || Mark Ward || Майк Адамтренер: Джефф Томас ||  (5 место)
|-
| 2003—04 || Брэд Гушу || Марк Николс || Джейми Кораб || Mark Ward || Майк Адамтренер: Джефф Томас ||  (4 место)
|-
| 2004—05 || Брэд Гушу || Марк Николс || Keith Ryan || Джейми Кораб || Майк Адам (ЧК)тренер: Toby MacDonald ||  (7 место)КК 2005 (7 место)
|-
| 2005—06 || Брэд Гушу || Марк Николс || Майк Адам || Джейми Кораб || ||
|-
| 2005—06 || Брэд Гушу || Марк Николс || Расс Ховард || Джейми Кораб || Майк Адам (КООК, ЗОИ)тренеры: Toby MacDonald (КООК, ЗОИ),Джим Уэйт (ЗОИ) || КООК 2005 КК 2006 (5 место) 
|-
| 2006—07 || Брэд Гушу || Марк Николс || Расс Ховард || Джейми Кораб || ||  2006 
|-
| 2006—07 || Брэд Гушу || Марк Николс || Chris Schille || Джейми Кораб || Джефф Томас (ЧК)тренер: Glenn Goss ||  КК 2007 
|-
| 2007—08 || Брэд Гушу || Марк Николс || Chris Schille || David Noftall || Glenn Gossтренер: Geoff Cunningham || КК 2008  (5 место)
|-
| 2008—09 || Брэд Гушу || Марк Николс || Райан Фрай || Джейми Кораб || Glenn Goss (ЧК)тренер: Кен Багнелл ||  (4 место)КК 2009 (5 место)
|-
| 2009—10 || Брэд Гушу || Марк Николс || Райан Фрай || Джейми Кораб || Glenn Gossтренер: Кен Багнелл ||  (4 место)
|-
| 2010—11 || Брэд Гушу || Рэнди Фёрби || Марк Николс || Марсель Рок || || КК 2010 (5 место)
|-
| 2010—11 || Брэд Гушу || Рэнди Фёрби || Марк Николс || Райан Фрай || ||
|-
| 2010—11 || Брэд Гушу || Марк Николс || Райан Фрай || Джейми Денбрук || Andrew Symonds ||  
|-
| 2011—12 || Джефф Стоутон || Джон Мид || Рид Карразерс || Марк Николс || || 
|-
| 2012—13 || Джефф Стоутон || Джон Мид || Рид Карразерс || Марк Николс || Гарт Смит (ЧК)тренер: Роб Микин (ЧК) || КК 2012  
|-
| 2013—14 || Джефф Стоутон || Джон Мид || Рид Карразерс || Марк Николс || Гарт Смит (КООК)тренер: Роб Микин (КООК) || КООК 2013 (5 место) 2014 
|-
| 2013—14 || Джефф Стоутон || Джон Мид || Рид Карразерс || Марк Николс || || 
|-
| 2013—14 || Джефф Стоутон || Джон Мид || Марк Николс || Рид Карразерс || Джейми Корабтренер: Питер Галлант ||  
|-
| 2014—15 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || тренер: Кен Багнелл || КК 2014 (5 место) (4 место)
|-
| 2015—16 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || тренер: Джулс Овчар || КК 2015 (5 место) 
|-
| 2016—17 || Марк Николс || Чарли Томас || Бретт Галлант || Джефф Уокер || тренер: Джулс Овчар || КК 2016 
|-
| 2016—17 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Томас Соллоус (ЧМ)тренер: Джулс Овчар ||   
|-
| 2017—18 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Томас Соллоус (кроме ККК)тренер: Джулс Овчар || КООК 2017  2018   
|-
| 2018—19 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Томас Соллоус (ЧК)тренер: Джулс Овчар || КК 2018  2019  (4 место)
|-
| 2019—20 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Джефф Томас (ЧК)тренер: Джулс Овчар || КК 2019 (4 место) 
|-
| 2020—21 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Ryan McNeil Lamswood (ЧК)тренер: Джулс Овчар ||  (4 место)
|-
| 2021—22 || Брэд Гушу || Марк Николс || Бретт Галлант || Джефф Уокер || Джефф Томас (КООК),Марк Кеннеди (ЗОИ)И Джей Харнден (ЧМ)тренеры:Джулс Овчар (КООК, ЗОИ, ЧМ),Джефф Томас (ЗОИ) || КООК 2021   
|-
| 2022—23 || Брэд Гушу || Марк Николс || И Джей Харнден || Джефф Уокер || Nathan Young (ПКЧ)тренер:Джулс Овчар ||  
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling)
|-
| 2004—05 || Марк Николс' || Shelley Nichols || Brent Hamilton || Jennifer Guzzwell || ||  
|-
|colspan="7"| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2015—16 || Рэйчел Хоман || Марк Николс || || || ||  (5 место)
|-
| 2020—21 || Бриан Мейлё || Марк Николс || || || ||  (16 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Частная жизнь 
Окончил Мемориальный университет Ньюфаундленда по специальности «Кинезиология». Работает руководителем по фитнесу () в The Energy Company в Сент-Джонсе.

Женат. Жена Коле́тт Ли́мон (), тоже кёрлингистка; в частности, играла за команду Ньюфаундленда и Лабрадора на  на позиции первого. У них сын Бекетт (, род. 2014).

Примечания

Ссылки 
 Mark Nichols – Curling Canada Stats Archive 
 
 Официальный сайт «команды Гушу» (Team Gushue) 
 Golden Dream  (фан-сайт Team Gushue)
  (стр. 4)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кавалеры ордена Ньюфаундленда и Лабрадора
Выпускники Мемориального университета Ньюфаундленда